

Nourriture 
 Alimentation, fait de nourrir ou de se nourrir
 Alimentation animale, ensemble des conditions d'alimentation faites aux animaux d'élevage
 Alimentation dans l'Égypte antique

Énergie 
 Alimentation, en technologie, dispositif fournissant de l'énergie à un appareil

Électricité 
 Alimentation électrique, système permettant de fournir de l'électricité pour faire fonctionner un appareil
 Alimentation à découpage, type d'alimentation électrique
 Alimentation linéaire, type d'alimentation électrique
 Alimentation ou bloc d'alimentation, bloc inséré dans un ordinateur qui alimente en électricité l'ensemble des composants

Autres 
 Alimentation en eau potable, ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs
 Alimentation Couche-Tard, société québécoise spécialisée dans l'exploitation de petits magasins appelés dépanneurs au Québec
 Alimentation générale, documentaire réalisé par Chantal Briet (2005)